Alejandro Cristian Moreno (n. 1973), rugbista a 15 italo-argentino
 Alejandro Enrique Moreno Riera (n. 1979), calciatore venezuelano
 Álex Moreno (n. 1992), calciatore spagnolo
 Alejandro Sebastián Moreno Rodillo (1920-2011), cestista cileno